Амма, значения:

 Амма — одно из имён индуистского духовного лидера Маты Амританандамайи.
 Амма Аччыгыйа — псевдоним якутского писателя Николая Егоровича Мординова.
 Амма — линейная мера в Египте (21 метр).
 Амма — линейная мера в Древней Греции (18,48 метра).
 Амма — мера, локоть у древних иудеев, имевший в разные времена различную длину.
 Амма (богиня) — фригийское женское божество.

Примечания